

Langue 
Dos signifie « deux » en espagnol.

Sciences et techniques

Anatomie et sport 
Le dos est une région anatomique :
 le dos du cheval ;
 le dos crawlé, un style de nage.

Physique 
DOS est un sigle qui peut signifier :
 , une mesure du nombre d'états quantiques en physique du solide.

Aérospatial 
L'abréviation DOS, en russe et en anglais, peut désigner les stations spatiales civiles du programme Saliout.

Informatique 
DOS est un sigle qui peut signifier :
 , un système d'exploitation informatique spécialisé dans la gestion de disque (souple ou dur) pour le stockage d'information numérique:
 par omission, DOS est le système d'exploitation des premiers PC (MS-DOS, PC-DOS, etc.) et ordinateur Apple (Apple DOS).

DoS est un sigle qui peut signifier :
 , une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service.

Imprimerie 
Le dos, en reliure, est la pièce (généralement en carton, autrefois en tissus) reliant entre eux les plats (couverture) d'un livre.

Divertissements 

 DOS : Division des opérations spéciales, le titre d'une série télévisée
 Dos, le pseudonyme du catcheur Jason Reso
 dos, un groupe de musique pop japonais
 ¡Dos!, un album du groupe Green Day sorti en 2012
 Divinity: Original Sin, un jeu vidéo de rôle

Organisations 
DOS est un sigle ou acronyme qui peut signifier :
 , l'acronyme de la coalition d'opposition démocratique de Serbie.
 Directeur des opérations de secours, responsable de la mise en œuvre des plans de secours, en France.  

DoS est un sigle qui peut signifier :
 , le département exécutif fédéral des États-Unis chargé des relations internationales

Administration 
  (déclaration de sûreté), en relation avec la réglementation maritime et l'ISPS
 Division de l'Organisation Scolaire, en France

Voir aussi 
 Dosse
Homonymie d'acronyme